Апалиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Апалиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Апалиха — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Апалиха — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Апалиха — село в Майнском районе Ульяновской области.